Sárosi ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Sárosi (1919–1993), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Dávid Sárosi (* 1990), ungarischer Badmintonspieler
 György Sárosi (1912–1993), ungarischer Fußballspieler

 Laura Sárosi (* 1992), ungarische Badmintonspielerin
 Réka Sárosi (* 1989), ungarische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Zoltán Sárosy